Replje je ime več naselij

v Sloveniji 
 Replje so naselje v občini Trebnje

ime naselja v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Replje (pri Grabštanju), nem. Replach, občina Grabštanj
 Replje, pri Pliberku, nem. Replach, mestna občina Pliberk

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška